Collegiata dell'Assunta – ad Arco in provincia autonoma di Trento
 Collegiata dell'Assunta – a Cropani in provincia di Catanzaro
 Collegiata dell'Assunta – a Galatone in provincia di Lecce
 Collegiata dell'Assunta – a Triora in provincia di Imperia

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta
 Cattedrale dell'Assunta
 Collegiata di Santa Maria Assunta
 Concattedrale di Santa Maria Assunta
 Basilica di Santa Maria Assunta
 Pieve di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Nostra Signora Assunta
 Chiesa di Maria Santissima Assunta
 Oratorio di Santa Maria Assunta
 Oratorio di Nostra Signora Assunta
 Oratorio dell'Assunta